Sainte-Florence (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sainte-Florence (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary